Nilson ou Nílson sont un patronyme ou un prénom pouvant désigner.

Patronyme 
John Nilson (1959-), homme politique provincial canadien
Lars Fredrik Nilson (1840–1899), chimiste suédois
Marcus Nilson (1978-), joueur suédois de hockey sur glace

Prénom 
Nílson (1965-), Nílson Esidio Mora, footballeur brésilien
Nilson (1975-), Nilson Corrêa Júnior, footballeur international burkinabé
Nilson (1989-), Nilson Ricardo da Silva Júnior, footballeur brésilien
Nilson (1991-), José Nilson dos Santos Silva, footballeur brésilien

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom